Edvard Munch (ur. 12 grudnia 1863 w Løten, zm. 23 stycznia 1944 w Ekely), norweski malarz i grafik.
 (5699) Munch (2141 T-3) – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Melanie Munch (ur. 4 sierpnia 1981 w Monachium) – znana bardziej jako Mell, jest niemiecką piosenkarką, współtworzącą zespół dance Groove Coverage.
Zobacz też:
 Münch